Vainotai ist der litauische Name heute russischer Orte:
 Istok (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Neu Weynothen, 1938 bis 1946 Preußenhof, Kreis Tilsit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Schljusnoje, Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Woynothen, 1938 bis 1946 Kleinnorkitten, Kreis Insterburg, Ostpreußen)

Siehe auch: Senieji Vainotai